La gare d'Asilah est une gare ferroviaire marocaine située près de la plage à Assilah, dans la région de Tanger-Tétouan. La gare d'Asilah est la dernière station avant Tanger.

Histoire 
Elle s'étend sur . Des travaux de restauration et d'extension ont nécessité un investissement de l'ordre de  de dirhams.

Service des voyageurs

Accueil 
Elle est équipée de l'affichage électronique des horaires des trains de bancs et abris. On y trouve également, des publiphones, une cafétéria, un kiosque, un restaurant et des guichets automatiques bancaires.

Desserte 

La gare est desservie dans les 2 sens par un train toutes les 2 heures en provenance de Casablanca et Tanger.

Intermodalité 
Un parking pour les véhicules y est aménagé.

Notes et références

Articles connexes 
 Transport ferroviaire au Maroc

Gare au Maroc